The Contractor ist der Titel folgender Filme:

 The Contractor – Doppeltes Spiel, Actionfilm von Josef Rusnak aus dem Jahr 2007
 The Contractor (2013), Film von Sean Olson aus dem Jahr 2013
 The Contractor (2022), Actionfilm von Tarik Saleh aus dem Jahr 2022